Фелісьєн дю Буа (,  18 жовтня 1983, Невшатель) — швейцарський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Швейцарії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 2002 року виступами за команду «Амбрі-Піотта».

Фелісьєн приєднався до клубу «Давос» з сезону 2014–15 підписавши чотирирічний контракт після того, як попередні шість сезонів провів у складі «Клотен Флаєрс».

15 листопада 2020 року дю Буа оголосив, що завершить кар'єру в професійному хокеї після закінчення сезону 2020-21.

Збірна 
Виступав за збірну Швейцарії, на головних турнірах світового хокею, провів 37 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швейцарії в складі «Давосу» — 2015.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Невшателя
швейцарські хокеїсти
Гравці збірної Швейцарії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Хокеїсти «Амбрі-Піотти»
Хокеїсти «Сьєр-Аннів'єр»
Хокеїсти «Клотена»
Хокеїсти «Давоса»